Große Maräne ist der Name von zwei verschiedenen Arten der Fisch-Gattung Coregonus:

Lavaret (Coregonus lavaretus)
Große Bodenrenke (Coregonus nasus)